Abraham Bornstein (1839–1910) – rabin i cadyk z Sochaczewa
 Benedykt Bornstein (1880–1948) – polski filozof
 Bernard Bornstein (1900–1977) – polsko-izraelski lekarz neurolog
 Chaim Jechiel Bornstein (1845–1928) – pisarz, badacz chronologii żydowskiej
 Dawid Bornstein (1877–1942) – rabin i cadyk
 Dawid Bornstein (1860–1933) – fabrykant sukna z Tomaszowa
 Elim Bornsztajn – polski tłumacz z jidysz
 Jadwiga Bornstein (1877–1971) – polska bibliotekarka
 Jonathan Bornstein (ur. 1984) – piłkarz amerykański
 Józef Bornstein (1867–1907) – polski dziennikarz
 Maurycy Bornstein (Bornsztajn) (1874–1952) – polski neurolog, psychiatra i psychoanalityk
 Sonia Bornstein (1907/1909–1942/1944) – polska malarka
 Szmuel Bornstein (1855-1926) – cadyk
 Tadeusz Benedykt Bornstein (1919–1942) – malarz, poeta